B80 peut faire référence à :
 Bundesstraße 80, une route fédérale allemande reliant Bad Karlshafen à Halle-sur-Saale ;
 Oxyurose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres